Maria Stuart, Königin von Schottland oder Mary, Queen of Scots steht für:

 Maria Stuart (1542–1587), Königin von Schottland von 1542 bis 1567
 Maria Stuart, Königin von Schottland (1971), britischer Spielfilm von Charles Jarrott
 Maria Stuart, Königin von Schottland (2018), britischer Spielfilm von Josie Rourke
 Mary, Queen of Scots (Oper), Oper von Thea Musgrave (1977)

Siehe auch:
 Maria Stuart (Begriffsklärung)